Вйоле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на північ від Парижа, 23 км на південний захід від Лілля, 28 км на північ від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1412 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3706,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вйолен на сайті французького Національного інституту географії
 Вйолен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вйолен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вйолен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вйолен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале